ISO 639 v současnosti definuje tři tabulky jazykových kódů. Tento seznam obsahuje seznam kódů standardu ISO 639-1 a k těmto kódům zahrnuje i informaci o příslušných kódech ISO 639-2 a ISO 639-3. Seřazen je podle kódů ISO 639-1.

Související články 

 Seznam jazyků

Literatura 

 Aleš Klégr, Petr Zima et al.: Světem jazyků. Albatros, Praha, 1989.

ISO 639